Buolkalach (oder Buolkalah; ) ist

 Buolkalach (Olenjok), Nebenfluss des Olenjok, Nordsibirisches Tiefland, Russland
 Buolkalach (Ortschaft), Siedlung an Mündung des Buolkalach in den Olenjok, Nordsibirisches Tiefland, Russland